Хемет (Калифорния) — город в округе Риверсайд, Калифорния, США
 Хемет (озеро) — озеро в округе Риверсайд, Калифорния, США
 Хемет (камень) () — камень с петроглифом в виде лабиринта 
 Хемет-Райн — аэропорт в округе Риверсайд, Калифорния, США